Mount Royal steht für:

 Mount Royal Range, Bergland in New South Wales, Australien
 Mount Royal (New South Wales), Berg in Australien
 Mount-Royal-Nationalpark, New South Wales, Australien
 Mount Royal (Archäologische Stätte) in Florida, Vereinigte Staaten
 Mount Royal Station and Trainshed, Bahnhof in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten, National Historic Landmark, NRHP-Registernummer 73002191
 Mount Royal, Berg in Montreal, Kanada, siehe Mont Royal (Montreal)
 Mount Royal (Canouan), Hügel auf der Insel Canouan, St. Vincent und die Grenadinen

Siehe auch:
 Mont Royal